Die Eredivisie 1967/68 war die zwölfte Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 13. August 1967 und endete am 28. Mai 1968.

Meister wurde zum 13. Mal Ajax Amsterdam. Absteigen musste nur Xerxes/DHC’66 (Zwangsabstieg aus finanziellen Problemen), da sich die beiden Vereine Fortuna 54 Geleen und Sittardia Sittard wegen finanziellen Schwierigkeiten zusammenschlossen und somit am Ende eine Mannschaft weniger in dieser Saison war. Aus diesem Grund stieg diese Saison keine Mannschaft aus sportlichen Gründen ab.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte  – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1967/68